Лукья́нов (Лукья́нова) — русская фамилия, образованная от личного имени Лукьян.

Лукьянов

А 
 
 
 
 Лукьянов, Андрей Емельянович (1922—1983) — танкист, Герой Советского Союза.

Б 
 Лукьянов, Борис Георгиевич (1937—2009) — советский и российский философ, член-корреспондент Академии художеств СССР (1988).

В 
 Лукьянов, Валентин Владимирович (1947—1995) — советский шахматный композитор.
 Лукьянов, Валерий Семёнович (1927—2018) — русский священник.
 Лукьянов, Валериян Михайлович (род. 1960) — советский ориентировщик, тренер
 
 Лукьянов, Виталий Фёдорович (1940—2017) — советский и российский учёный в области сварочного производства.
 
 Лукьянов, Владислав Валентинович (род. 1964) — украинский политик.
 Лукьянов, Всеволод Константинович (1914—1994) — советский театральный актёр.

Г 
 
 Лукьянов, Григорий Иванович (1911—1973) — заведующий фермой, Герой Социалистического Труда.
 Лукьянов, Григорий Лукич (1878—1920) — русский полковник, герой Первой мировой войны.

Д 
 Лукьянов, Денис Игоревич (род. 1989) — российский метатель молота.

Е 
 Лукьянов, Евгений Владимирович (род. 1951) — советский и российский государственный деятель, дипломат.

И 
 
 Лукьянов, Иоанн (Старец Леонтий; вт. пол. XVII — нач. XVIII) — русский священник-старообрядец, живший в Москве.

К—Я 
 Лукьянов, Константин Анатольевич (род. 1970) — российский биолог.
 Лукьянов, Марат Сергеевич (род. 2004) — белорусский футболист.
 Лукьянов, Мирон Владимирович (1936—2007) — советский и российский художник-плакатист.
 Лукьянов, Михаил Николаевич (род. 1958) — советский и российский историк.
 
 Лукьянов, Олег Максимович (род. 1937) — русский советский писатель-фантаст.
 
 
 Лукьянов, Роман Григорьевич (род. 1993) — российский хоккеист (сурдохоккей).
 
 Лукьянов, Степан Юрьевич (1912—1996) — советский физик-экспериментатор, лауреат Ленинской премии.
 
 Лукьянов, Эдуард Евгеньевич — учёный-нефтяник, доктор наук.
 Лукьянов, Яков Афанасьевич (1806—1860) — русский математик.



См. также 
 Лукьянов (посёлок)
 Лукьяновка
 Лукьяненко
 Лукьянчиков
 Лукьянченко
 Лукоянов